This (miasto) – miejscowość i gmina we Francji
 this (programowanie obiektowe) lub self (programowanie obiektowe) – słowo kluczowe